Влади́мир Алексе́евич Фёдоров:
 Фёдоров, Владимир Алексеевич (1926—1992) — советский скульптор.
 Фёдоров, Владимир Алексеевич (род. 1951) — советский футболист.
 Фёдоров, Владимир Алексеевич (1963—2018) — советский и украинско-российский художник.
 Фёдоров, Владимир Алексеевич (1955—2013) — советский и российский энергетик.